Березо́вский (Березо́вская) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Березовский 
 
 Березовский, Антон Иосифович (1847—1916) — деятель польского национально-освободительного движения, совершивший покушение на АлександраII в Париже.
 Березовский, Арнольд Анатольевич (1935—2002) — советский математик.
 
 
 Березовский, Валерий Юрьевич (род. 1975) — киргизский футболист.
 
 Березовский, Виталий Александрович (род. 1984) — украинский футболист.
 
 Березовский, Георгий Васильевич (род. 1935) — украинский деятель сельского хозяйства, Герой Украины.
 Березовский, Григорий Андреевич (1878—1952) — украинский актёр, режиссёр, театральный деятель.
 Березовский, Денис Валентинович (род. 1974) — украинский и российский военачальник, вице-адмирал, заместитель командующего Тихоокеанским флотом РФ.
 
 Березовский, Ефим Матвеевич (1913—2011) — Герой Советского Союза.
 Березовский, Иван Афанасьевич (1906—1993) — организатор химической промышленности в СССР, генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават», почётный гражданин города Салавата.
 
 Березовский, Илья Николаевич (1891—1961) — генерал-майор.
 
 Березовский, Лев Владимирович (1898—1960) — советский виолончелист.
 Березовский, Максим Созонтович (1745—1777) — русский композитор.
 
 
 Березовский, Орест Владимирович (в монашестве Онуфрий; род. 1944) — епископ УПЦ МП и предстоятель УПЦ.
 Березовский, Павел Викторович (род. 1956) — глава администрации Благовещенска.
 Березовский, Пётр Васильевич (1874—1936) — русский педагог, общественный и политический деятель.
 Березовский, Роман Анатольевич (род. 1974) — советский, армянский, российский футболист; тренер.
 Березовский, Сергей Елеазарович (1864 — после 1917) — хирург, профессор Московского университета.
 Березовский, Тимофей Захарович (1914—1951) — полный кавалер ордена Славы.
 Березовский, Феоктист Алексеевич (1877—1952) — русский советский прозаик, революционер, партийный деятель.
 Березовский, Юрий Александрович (род. 1959) — российский художник и дизайнер, академик РАХ (2013).

Составные фамилии 
 
 Шангин-Березовский, Ген Никифорович (1930—1992) — советский учёный-биолог, педагог, литератор, композитор, бард, один из основоположников песенной культуры биофака МГУ.



Населенный пункт 
 Берёзовский — город в Кемеровской области России.
 Берёзовский — город в Свердловской области России.

Топоним 
 Березовский — река в Кемеровской области России.

См. также 
  — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в ряде государств.
 «Березовский TRIP» — документальная драма.

Примечания